Дондер (от  — гром) — название парусных бомбардирских кораблей Российского императорского флота разных лет постройки.

 «Дондер» — бомбардирский корабль Азовского флота 1699 года постройки.
 «Дондер» — бомбардирский корабль Балтийского флота 1716 года постройки, участник Северной войны.
 «Дондер» — бомбардирский корабль Балтийского флота 1741 года постройки, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.
 «Дондер» — бомбардирский корабль Балтийского флота 1752 года постройки, участник Семилетней войны.

См. также